Капанауа (капанава) – один из паноанских языков. Число носителей – около 400 человек, проживающих в районе реки Тапиче-Бункуя, в перуанской Амазонии. Наиболее близкородственный язык – шипибо (около 50 – 60% взаимопонятности).

Все носители владеют испанским, монолингвов по всей видимости нет. Число владеющих языком резко сокращается, почти никто из детей не говорит на капанахуа. Существует 2 двуязычные школы, также капанахуа используется в нескольких начальных школах. Число грамотных невелико. Имеется словарь и грамматика, для письменности используется латинский алфавит.

Примеры лексики 
u'chiti (собака)
inu kuin (ягуар) 
'ru'u (обезьяна) 
i'sa (птица) 
runin (змея) 
'yapa (рыба)

Примечания

Ссылки 
Ethnologue
www.native-languages.org

Языки Перу
Паноанские языки